Benedito Biano (Caruaru, 1912 — Caruaru, dezembro de 1999) foi um compositor e tocador de pífano brasileiro.

Compositores de Pernambuco
Instrumentistas de Pernambuco
Naturais de Caruaru